Гюйс может означать:
 Гюйс ( — флаг) — военно-морской флаг, а также флаг морских (приморских) крепостей и крепостных объектов (фортов). Поднимается ежедневно на флагштоке бушприта кораблей 1-го и 2-го рангов, исключительно во время якорной стоянки, вместе с кормовым флагом;
 Гюйс — сленговое название большого матросского темно-синего форменного воротника с тремя белыми полосами (в России) по краю на форменке («голландка белая» — белой (хлопчатобумажной) верхней матросской парадной рубахе) или фланелевке («голландка синяя» — синей суконной или фланелевой верхней матросской парадной рубахе), а также на повседневной рабочей матросской робе (первоначально, полотняной — из серой парусины или отбеленной рогожки; в настоящее время — из хлопчатобумажной ткани синего цвета);
 «Гюйс» — советская радиолокационная станция;
 «Гюйс-1» — советская радиолокационная станция;
 «Гюйс-2» — советская радиолокационная станция.